De poort naar oost (weg), een bijnaam voor Rijksweg 37
De poort naar oost (stripverhaal), een stripalbum uit de reeks Douwe Dabbert